Alfjorov ali Alfjorova [alfjórov/alfjórova] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (/Алфёрова, ).

 Aleksander Mihajlovič Alfjorov (*1962), ruski nogometaš in nogometni menedžer.
 Aleksander Porfirjevič Alfjorov (*1936), ruski slikar.
 Igor Oleksandrovič Alfjorov (1930—1978), ukrajinski arhitekt.
 Ivan Prokopjevič Alfjorov (1897—1979), ruski general, heroj Sovjetske zveze.
 Nikolaj Aleksejevič Alfjorov (*1936), ruski preskusni letalski navigator.
 Sergej Aleksandrovič Alfjorov (1951—2004), ruski slikar.
 Viktor Vladimirovič Alfjorov (*1977), ruski gledališki režiser, gledališki in filmski igralec.
 Vladimir Ivanovič Alfjorov (1904—1995), ruski kontraadmiral.
 Vsevolod Stepanovič Alfjorov (1908—1948), ruski pomorščak, heroj Sovjetske zveze.
 Žores Ivanovič Alfjorov (*1930), ruski fizik beloruskega rodu, nobelovec.

 Irina Ivanovna Alfjorova (*1951), ruska gledališka in filmska igralka.
 Ksenija Aleksandrovna Alfjorovna (*1974), ruska igralka, hči I. I. Alfjorove.